KSS puede referirse a:

 Aeropuerto de Sikasso (cuyo código IATA es KSS), un aeropuerto de Mali;
 Federación Serbia de Baloncesto (); o
 Partido Comunista de Eslovaquia ().